Bauschule, teils auch Architekturschule steht für:

 Bauhütte, die mittelalterlichen Werkstattverbände
 Architekturstil, eines Lehrmeisters und seiner Schüler und Nachfolger
 Architekturhochschule, eine Bildungsstätte für Architektur und Bau